Narberth – località del Pembrokeshire (Galles)
 Narberth – antica centena del Pembrokeshire (Galles)
 Narberth – località/borough della Pennsylvania (Stati Uniti d'America)